Бу́ферные раство́ры (от , от buff — «смягчать удар») — растворы с определённой устойчивой концентрацией водородных ионов, рН которых мало изменится при прибавлении к ним небольших количеств сильного основания или сильной кислоты, а также при разбавлении и концентрировании.

Принцип действия буферных систем 
Буферные системы представляют собой смесь кислоты (донора протонов) и сопряженного с ней основания (акцептора протонов), то есть частиц, различающихся на H+. В растворе устанавливаются равновесия:

 H2O <=> H+ + OH- (автопротолиз воды)
 HA <=> H+ + A- (диссоциация кислоты, заряды поставлены условно, из предположения, что кислота является нейтральной молекулой)

Каждое из этих равновесий характеризуется своей константой: первое — ионным произведением воды, второе — константой диссоциации кислоты.

При добавлении в систему сильной кислоты, она протонирует основание, входящее в буферную смесь, а добавление сильного основания связывает протоны и смещает второе равновесие в сторону продуктов, при этом в итоге концентрация H+ в растворе меняется незначительно.

Буферные системы 
В качестве буферных смесей могут быть использованы системы:
 слабая кислота и её соль с сильным основанием, например, ацетатный буфер СНСООН + CHCOONa
 

 слабое основание и его соль с сильной кислотой, например, аммиачный буфер NHOH + NHCl
 

 кислая соль и средняя соль слабой кислоты с сильным основанием, например, карбонатный буфер NaCO + NaHCO

Расчёт pH буферных систем 
Значение pH буферных растворов можно рассчитать по уравнению Гендерсона:
 Для слабой кислоты HA и её соли с сильным основанием BA

 

 Для слабого основания BOH и его соли с сильной кислотой BA
 

Например, pH аммиачного буферного раствора NHOH + NHCl определяется формулой:

 

pH карбонатного буферного раствора выражается формулой:

Буферная ёмкость 
Буферные растворы сохраняют своё действие только до определённого количества добавляемой кислоты, основания или степени разбавления, что связано с изменением концентраций его компонентов.

Способность буферного раствора сохранять свой pH определяется его буферной ёмкостью — количеством сильной кислоты или основания, которые следует прибавить к 1 л буферного раствора, чтобы его pH изменился на единицу. Буферная ёмкость тем выше, чем больше концентрация его компонентов.

Буферная ёмкость π определяется по формуле

где dx — концентрация введённой сильной кислоты (основания), т. е. её количество, отнесённое к объёму буферного раствора.

Область буферирования — интервал pH, в котором буферная система способна поддерживать постоянное значение pH. Обычно он равен pK±1.

Биологическая роль 
Буферные растворы имеют большое значение для протекания реакций в живых организмах. Например, в крови постоянство водородного показателя рН (химический гомеостаз) поддерживается тремя независимыми буферными системами: бикарбонатной, фосфатной и белковой. Известно большое число буферных растворов (ацетатно-аммиачный буферный раствор, фосфатный буферный раствор, боратный буферный раствор, формиатный буферный раствор и др.).

Примеры буферных растворов 
 Калий-фосфатный буфер
 Натрий-фосфатный буфер
 Натрий-ацетатный буфер
 Буферные системы крови

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кислоты и основания
Примеры составов буферных растворов

Буферные растворы